Clytoderus é um gênero monotípico de coleóptero da tribo Anaglyptini (Cerambycinae); com distribuição restrita ao México.

Espécie
 Clytoderus pygmaeus Linsley, 1935

Clytoderus
Gêneros monotípicos de cerambicídeos